Konfese (z lat. con-fessio) nebo vyznání může být:

teologie
 zpověď jako přiznání vlastních vin (hříchů)
 krédo – v křesťanství vyznání víry v Boha

historie
 augsburská konfese – vyznání víry evangelické a luteránské
 Česká konfese – společné vyznání víry českých luteránů a Českých bratří z roku 1575

literatura
 v literatuře "osobní zpověď", specifický literární žánr autobiografického vyprávění s důvěrnými prvky autorova osobního sdělení